

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alvin Tehau, (1989- ), footballeur international tahitien ;
 Jonathan Tehau, (1988- ), footballeur international tahitien ;
 Lorenzo Tehau, (1989- ), footballeur international tahitien ;
 Teaonui Tehau, (1992- ), footballeur international tahitien.

Homonymie de patronyme